Presidenti della Camera dei consiglieri del Giappone
Presidenti della Camera dei consiglieri del Marocco